

Plaatsen 
 Trepassey (gemeente), een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland
 Trepassey Island, een eiland aan de westkust van het Antarctisch schiereiland

Schepen 
 HMS Trepassey (1779), schip van de Britse Royal Navy
 HMS Trepassey (1789), schip van de Britse Royal Navy

Zie ook 
 Trepassey Bay (doorverwijspagina)